FHP est un sigle qui peut désigner :
 Fédération de l'hospitalisation privée, un regroupement de quelque 1000 établissements de santé privés en France ;
 François-Henri Pinault (1962-), un dirigeant d'entreprise français.

FhP est un sigle qui peut désigner :
 Fédération historique de Provence.